Духовский — русская фамилия.

Известные носители:

 Духовский, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 5 мая 1917 года.
 Духовский, Леонид (1884—1937) — русский протоиерей.
 Духовской, Михаил Васильевич (1850—1903) — юрист и общественный деятель Российской империи.
 Духовский, Сергей Михайлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 31 июля 1877.